Guillaume Lambert (1520-), juriste français ;
 Guillaume Lambert, haut fonctionnaire français ;
 Guillaume Lambert (1984-), acteur québécois.